Dalmasso est un patronyme d'origine italienne, porté notamment par :

 Charlotte Dalmasso, née en 1991 à Cagnes-sur-Mer, pilote automobile française de rallye,
 Christophe Dalmasso, riche héritier et homme d'affaires de 34 ans, assassiné en 2003,
Fabien Dalmasso, né le  à Lagny-sur-Marne, dessinateur et scénariste de bande dessinée français, également connu jusqu'en 2016 sous le pseudonyme 'Le Fab'.
Dominique Dalmasso, né à Paris en 1947, musicien, compositeur et ingénieur du son pour le cinéma

Homonymie de patronyme